Adalbert von Taysen ist der Name folgender Personen: 

* Adalbert von Taysen (Generalleutnant, 1832) (1832–1906), deutscher Generalleutnant und Militärhistoriker
 Adalbert von Taysen (Generalleutnant, 1878) (Georg Adalbert Helmut von Taysen; 1878–1945), deutscher Generalleutnant